Лисиничі — село, Львівська область, Пустомитівський район
 Лисиничі — місцевість Пустомитівського району Львова
 Лисиничі — зупинний пункт у Львові